Stekelhaaien (Acanthodii)
 Stekelhaaien (Echinorhinidae)